

Persone
 Alessandro Cipriani (1959) – compositore italiano
 Amilcare Cipriani (1843-1918) – patriota italiano
 Antonio Cipriani (1957) – giornalista e scrittore italiano
 Arrigo Cipriani (1932) – imprenditore e scrittore italiano
 Bonaventura Cipriani (1826-1887) – patriota italiano
 Carla Cipriani (1930-2006) – sceneggiatrice italiana
 Claudio Cipriani (1980) – pilota motociclistico italiano
 Danny Cipriani (1987) – rugbista a 15 inglese
 Der Reka Cipriani (1943) – ex schermitrice italiana
 Emilio Cipriani (1814-1883) – politico italiano
 Enrica Cipriani (1988) – sciatrice italiano
 Francesca Cipriani (1925) – ex cestista italiana
 Francesca Cipriani (1985) – showgirl, attrice e conduttrice televisiva italiana
 Francesco Cipriani Marinelli, noto anche con lo pseudonimo di Nelli (1905-1990) – commediografo, sceneggiatore e regista teatrale italiano
 Franco Cipriani (1939-2010) – giurista e accademico italiano
 Giacomo Cipriani (1980) – calciatore italiano
 Giovannantonio Cipriani (1824-1906) – patriota italiano
 Giovanni Cipriani (1907–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Giovanni Battista Cipriani (1727-1785) – pittore e disegnatore fiorentino
 Giovanni Battista Cipriani (1766-1839) – disegnatore e incisore senese
 Giuseppe Cipriani (1900-1980) – imprenditore italiano, fondatore dell'Harry's Bar di Venezia
 Gustavo Cipriani (1847-1914) – imprenditore e politico italiano
 Haim Fabrizio Cipriani (1971) – violinista e rabbino italiano
 Ivano Cipriani (1926) – giornalista italiano
 Juan Luis Cipriani Thorne (1943) – cardinale peruviano
 Lauretta Cipriani (1795-1869) – patriota e nobile italiana
 Leonetto Cipriani (1812-1888) – politico italiano
 Lidio Cipriani (1892-1962) – esploratore italiano
 Lorenzo Cipriani (1957) – musicista e compositore italiano
 Loriano Cipriani (1962) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Luigi Cipriani (1940-1992) – politico, attivista e sindacalista italiano
 Luigi Cipriani (1923 o 1924-1982 o 1983) – politico italiano, presidente della Regione Lazio
 Maria Luisa Fagioli Cipriani (1922-1998) – insegnante, traduttrice, scrittrice, autrice televisiva e radiofonica italiana 
 Mario Cipriani (1909-1944) – ciclista su strada italiano
 Mario Cipriani (1926-2003) – attore italiano
 Nazzareno Cipriani (1843-1923) – pittore
 Orazio Cipriani (1875-1942) – giornalista italiano
 Philip Cipriani Hambly Potter, o Cipriani Potter (1792-1871) – compositore, pianista, direttore d'orchestra e insegnante inglese
 Pietro Cipriani (1810-1887) – politico e medico italiano
 Renato Cipriani (1917) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista 
 Roberto Cipriani (1945) – sociologo italiano
 Roberto Cipriani (1951) – imprenditore e politico italiano
 Sebastiano Cipriani (1660-1740) – architetto italiano
 Stelvio Cipriani (1937-2018) – musicista e compositore italiano
 Valentina Cipriani (1983) – schermitrice italiana

Altro 
 Casa Cipriani – hotel a Lower Manhattan
 Hotel Cipriani – hotel sull'isola della Giudecca a Venezia
 Toni Cipriani – personaggio di videogioco